«Jerónimo López» puede referirse a:

 Jerónimo López (fl.1518-1528), autor de novelas de caballerías español.
 Jerónimo López Guarnido (1525-1596), abogado español.
 Jerónimo López (1589-1658), jesuita español.
 Jerónimo López Mozo (1942-), dramaturgo español.
 Jerónimo López Ramírez «Dr. Lakra» (1972-), artista mexicano.